Bandy i Australien är hittills en sport under utveckling.

Historia 
Australien blev medlemmar i det internationella bandyförbundet "Federation of International Bandy" 2006 efter att personer där hade sett VM i bandy sändas på kanalen Eurosport 2. Det utövas i Sydney och Australian Capital Territory av 8 senior- och 4 juniorlag. De bygger nu upp ett herrlandslag och siktar på att vara med i Asiatiska vinterspelen 2011 om reglerna tillåter.

Externa länkar 
FIB-profil

Bandy i Australien